

Sigle
 ECS Group – Europe Computer Systèmes
Enhanced Chip Set – seconda generazione di chipset della piattaforma informatica Amiga
Elitegroup Computer Systems – azienda taiwanese produttrice di schede madri.

Codici 
 ECS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Newcastle Mondell (Stati Uniti)
 ECS – vecchio codice valutario ISO 4217 del Sucre ecuadoriano (ora sostituito dal Dollaro statunitense-USD), ex valuta dell'Ecuador
 ECS – Export Control System
 ECS – Eit Cad Solution